Pepa může znamenat:
 lidově Josef

příjmení osob
 Brunild Pepa (* 1990) – albánský fotbalista
 Avni Pepa (* 1988) – kosovský fotbalista

film
 Pepa (film) – film Jána Nováka (2018)